

Трегубовське сільське поселення — сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Трегубовське сільське поселення — сільське поселення, Чудовський район, Новгородська область